Santa Ana (poble amerindi), poble amerindi de parla keres i cultura pueblo que viu a Nou Mèxic
 Toponímia:
 Estació d'Antequera - Santa Ana, estació d'alta velocitat propietat d'ADIF
 Volcà de Santa Ana, volcà al Departament de Santa Ana (El Salvador, Amèrica Central)
 Entitats de població:
 Santa Ana (Califòrnia), ciutat del Comtat d'Orange a l'estat de Califòrnia (EUA)
 Santa Ana (Canelones), balneari del departament de Canelones, a l'Uruguai
 Santa Ana (El Salvador), ciutat de El Salvador
 Santa Ana (Càceres), municipi de la província de Càceres (Extremadura)
 Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, més coneguda com a Cuenca, ciutat de l'Equador, capital de la província d'Azuay
 Santa Ana de Los Caballeros, municipi colombià situat al departament de Caldas
 Valle de Santa Ana, municipi de la província de Badajoz (Extremadura)
 Santa Ana de Pusa, municipi de la província de Toledo (Castella la Manxa)
 Santa Ana la Real, poble a la comarca de Sierra de Huelva (província de Huelva, Andalusia)